Die Premier League 1994/95 war die dritte Saison der Premier League, die von der FA veranstaltet wurde, und die 96. Erstligasaison im englischen Fußball. Sie begann am 20. August 1994 und endete am 14. Mai 1995.

Zum ersten Mal nach 81 Jahren wurden die Blackburn Rovers wieder englischer Meister. In die First Division mussten die Aufsteiger Crystal Palace und Leicester City sowie Norwich City und Ipswich Town absteigen. Torschützenkönig wurde mit 34 Treffern Alan Shearer von den Blackburn Rovers.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Auszeichnungen während der Saison

Die Meistermannschaft der Blackburn Rovers 
Nach den Regeln der Premier League erhält ein Spieler eine offizielle Siegermedaille, wenn er für den Meisterverein mindestens zehn Premier-League-Partien absolviert hat. Vor diesem Hintergrund zählen nur die nachstehenden Akteure als englische Meister der Saison 1994/95. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze und die dabei erzielten Tore aufgeführt. Jeff Kenna hatte die Mindestanzahl mit neun Einsätzen zwar knapp verpasst, aber der Verein organisierte im Nachgang auch seine diesbezügliche Ehrung.

Weblinks 
 England 1994-95 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

1994/95
Fußballsaison 1994/95